Tuska Open Air Metal Festival или просто Tuska (в перев. ; происходит от ) — один из крупнейших музыкальных фестивалей, посвящённый главным образом металл-музыке. Фестиваль проходил с 1998 по 2010 в парке Кайсаниеми () в центре Хельсинки (Финляндия), начиная с 2011 проходит на более просторной площадке Сувилахти, так как предыдущая не могла вместить всех посетителей с должным комфортом. Обычно открывается в начале или середине июля каждого года. Впервые фестиваль был проведён в 1998 году и с каждым годом становился всё масштабнее. В 2006 году все билеты на фестиваль были распроданы и более 33 тысяч металлистов прибыли, чтобы наблюдать выступления 32 групп.
Главный организатор фестиваля — Finnish Metal Events. (http://www.finnishmetalevents.fi/en/ )

Выступления проходят на трёх сценах: Inferno, EMP(до 2011 года называлась Sue) и Radio Rock (главная сцена, до 2007 года называлась Radio City). В 2011 году добавилась четвёртая сцена Club stage.

Участники

1998 
Absurdus, Am I Blood, Babylon Whores, Barathrum, Corporal Punishment, Crimson Midwinter, D-Ray, Gandalf, Gorgoroth, Hundred Years, Impaled Nazarene, Kyyria, Nemeh’s O.D., Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus

1999 
…and Oceans, 45 Degree Woman, Afterworld, Amorphis, Barathrum, Bury Me Deep, D-Ray, Dark Tranquillity, Divine Decay, Gandalf, Itä-Saksa, Jimsonweed, Lullacry, Nightwish, Painflow, Purity, Sentenced, Soul Above, Tarot, The 69 Eyes, Throne of Chaos, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Twilight Opera, Two Witches

2000 
Babylon Whores, Children of Bodom, Diablo, Eternal Tears of Sorrow, Finntroll, Gamma Ray, Impaled Nazarene, Lullacry, Metal Gods, Nightwish, Pain, Reduce to Ash, Satyricon, Sinergy, Stone, Terveet Kädet, The Black League, The Crown, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, To/Die/For

2001 
45 Degree Woman, Amon Amarth, Amorphis, Daniel Lion Eye And The Rollers, Drive, Eläkeläiset, Finntroll, Gandalf, Headplate, Impaled Nazarene, In Flames, Katatonia, Kotiteollisuus, Rhapsody of Fire, Rotten Sound, Stratovarius, The 69 Eyes, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Transport League, United Underworld, Yearning

2002 
Ajattara, Blake, Брюс Дикинсон, Diablo, Demigod, Ensiferum, Impaled Nazarene, Machine Head, Maj Karman Kauniit Kuvat, Marduk, Moonsorrow, Mustasch, Nightwish, Sara, Sentenced, Sonata Arctica, Suburban Tribe, Sunride, The Crown, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Verenpisara

2003 
Amorphis, Arch Enemy, Barathrum, Behemoth, Children of Bodom, Divine Decay, Edguy, Finntroll, Horna, Immortal Souls, Lordi, Lost Horizon, Lullacry, Mannhai, Mauron Maiden, Ministry, Mokoma, Moonsorrow, Norther, Reverend Bizarre, Rotten Sound, Sentenced, Soulfly, Stratovarius, Tarot, The 69 Eyes, The Haunted, Thunderstone, Thyrane, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Type O Negative

2004 
Beseech, Blake, Chaosbreed, Charon, Dark Funeral, Dark Tranquillity, Death Angel, Dew-Scented, Diablo, Dio, Dismember, Drive, D.S.K., Ensiferum, Fear Factory, In Flames, Impaled Nazarene, Kilpi, Kotiteollisuus, Nasum, Nightwish, Machine Men, Mokoma, Sinergy, Soilwork, Sonata Arctica, Suburban Tribe, Swallow the Sun, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Trollheim’s Grott, Turisas, Twilightning

2005 

Accept, Ajattara, Amoral, Apocalyptica, Callisto, Children of Bodom, Deathchain, Destruction, Dimmu Borgir, Evergrey, Finntroll, Gamma Ray, Hieronymus Bosch, Lake of Tears, Malediction, Mnemic, Monster Magnet, Naglfar, Pain Confessor, Paska, Primal Fear, Rotten Sound, Scarve, Sentenced, Sinking, Skyclad, Stam1na, Teräsbetoni, Testament, Thunderstone, Turmion Kätilöt, Viikate, Wintersun

2006 
Amorphis, Anathema, April, Arch Enemy, Burst, Celtic Frost, Deathstars, Diablo, Epica, Freedom Call, Gojira, Impaled Nazarene, Kalmah, Mendeed, Metsatöll, Mokoma, Nine, Norther, Opeth, Pain Confessor, Sodom, Sonata Arctica, Stam1na, Suburban Tribe, Swallow the Sun, Tarot, The Scourger, The Sisters of Mercy, Timo Rautiainen, Venom, Verjnuarmu, Wintersun

2007 

45 Degree Woman, Before The Dawn, Blind Guardian, Brother Firetribe, Children of Bodom, D'espairsRay, DragonForce, Emperor, Finntroll, Hatesphere, Immortal, Imperia, Insomnium, Isis, Katatonia, Legion of the Damned, Maj Karma, Mercenary, Misery Index, Moonsorrow, Moonspell, Naildown, Nicole, Pain, Profane Omen, Scent of Flesh, Stratovarius, Sturm Und Drang, Thunderstone, Turisas, Vader, W.A.S.P.

2008 
Amon Amarth, Before the Dawn, Behemoth, Carcass, Diablo, Dimmu Borgir, Discard, Dream Evil, Dying Fetus, Entombed, Fields of the Nephilim, Ghost Brigade, Job For A Cowboy, Kalmah, Killswitch Engage, Kiuas, Kreator, KYPCK, Mokoma, Morbid Angel, Nile, Noxa, Primordial, Shade Empire, Slayer, Sonata Arctica, Sotajumala, Stam1na, The Scourger, The Sorrow, Tracedawn, Týr

2009 
All That Remains, Amoral, Amorphis, The Black Dahlia Murder, Callisto, Dauntless, Deathchain, Eluveitie, Ensiferum, Evile, Firewind, Gama Bomb, Girugamesh, Gojira, Immortal, Jon Oliva’s Pain, Legion of the Damned, Medeia, Mucc, My Dying Bride, Neurosis, Parkway Drive, Пол Гилберт, Pestilence, Profane Omen, Rotten Sound, Sabaton, Stam1na, Suicidal Tendencies, The Faceless, Tukkanuotta, Volbeat

2010 
Barren Earth, Testament, Insomnium, Tarot, Pain, Satyricon, Исан, Eluveitie, The Arson Project, Rytmihäiriö, Swallow The Sun, Obituary, Devin Townsend, Blake, Sotajumala, Torture Killer, Hypocrisy, Crowbar, FM2000, Devin Townsend Project, Survivors Zero, Armed For Apocalypse, Kamelot, Overkill, Bloodbath, Nevermore, Turmion Kätilöt, Finntroll, W.A.S.P., Trigger The Bloodshed, Warmen, Nile, Amatory, Megadeth, Cannibal Corpse

2011 
Amon Amarth, Amorphis, At The Gates, Arch Enemy, Blind Guardian, The Devin Townsend Project, Epica, Exodus, Forbidden, Meshuggah, Morbid Angel, Katatonia, Kvelertak, Killing Joke, Electric Wizard, Enslaved, Moonsorrow, Wintersun, Witchery, Agnostic Front, Oranssi Pazuzu, Spiritual Beggars, Turisas, Impaled Nazarene, Grave, Shining, Mygrain, Church Of Misery, Misery Index, Jex Thoth,Cavus, Lighthouse Project, Cause for Effect, Goresoerd, Gaff, Feastem, Fleshpress, Black Breath, Tarot, Bulldozer, Hell, Omnium Gatherum, Ghost, Medeia, Axegressor, Tinner, Hooded Menace, Black Cruxifixion, Lighthouse Project, Cause for Effect, Carnalation, Total Self Hatred,Mononen.

2012 
A.R.G., Afgrund, Alcest, Amoral, Anaal Nathrakh, Apocalyptica, Arcturus, Barren Earth, Baroness, Battle Beast,Behemoth, Bob Malmström, Corpsessed, Demigod, Demonic Death Judge,
Edguy, Evil-Lÿn, Exodus, Final Assault, Finntroll, OFor The Imperium, Hatebreed, Horna, Inferia, Insomnium, Jess And The Ancient Ones, Lock Up, Megadeth, Metsatöll, Ministry, Mokoma, Napalm Death, Oddland, One Morning Left, Overkill, Profane Omen, Sabaton, Saint Vitus,
Skeletonwitch, Sonata Arctica, Suicide Silence, Suidakra, Swallow the Sun, Textures, The Man-Eating Tree, Trivium, Unkind, Victims, Vorum, Winterwolf.

Выступление Animals as Leaders было отменено из-за того что группа опоздала на самолет. Они были заменены на Barren Earth. Выступление Lamb of God было отменено из-за того что вокалист группы был арестован в Чехии из-за подозрения в убийстве фаната 2 года назад (https://web.archive.org/web/20120615075523/http://www.tuska-festival.fi/en/?page=index). Они были заменены на Finntroll.

2014 
Фестиваль проходил с 27 по 30 июня и собрал около 27 тысяч зрителей. Среди участников Dimmu Borgir, Children of Bodom и Anthrax.

2016 
Число слушателей, посетивших концерты, составило 28 тысяч человек.

Впервые шоу в пятницу и субботу проводились до полуночи.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля
 Официальный представитель фестиваля в России

Рок-фестивали
Музыкальные фестивали Финляндии